Il doppio  dello  Zenith Tennis Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Yves Allegro e Horia Tecău erano i detentori del titolo, ma Tecău quest'anno non ha partecipato.

Yves Allegro ha fatto coppia con Daniele Bracciali e ha battuto in finale 6–4, 6–2 Manuel Jorquera e Francesco Piccari.

Teste di serie 

 Yves Allegro /  Daniele Bracciali (campioni)
 Juan Sebastián Cabal /  Guillermo Hormazábal (primo turno)

 Denis Gremelmayr /  Márcio Torres (primo turno) 
 Jurij Ščukin /  Dmitrij Sitak (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Zenith Tennis Cup 2009